EIE peut désigner :
 Espaces Info Energie, un organisme sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables en France ;
 espèce d’importance écologique, au Canada
 étude d’impact sur l’environnement.
 Enseignement à l'Initiative de l'Etablissement.
Eie, un nom de famille porté par :
 Kari Henneseid Eie, une biathlète norvégienne.